Der Begriff Goldschrecke bezeichnet:
 die Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)
 die Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar)